Henao ist der Familienname folgender Personen:

 Harrison Henao (* 1987), kolumbianischer Fußballspieler
 José Luis Henao Cadavid (* 1954), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Libano-Honda
 Medardo de Jesús Henao del Río (* 1967), kolumbianischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Mitú
 Pablo Uribe Henao (1931–2021), kolumbianischer Fechter
 Sergio Henao (* 1987), kolumbianischer Radrennfahrer
 Sebastián Henao (* 1993), kolumbianischer Radrennfahrer
 Zulay Henao (* 1979), kolumbianische Schauspielerin